respekt – szacunek, poważanie
 Respekt (zespół muzyczny)
 Respekt (tygodnik)